Річки:
 Садки — річка в Україні, права притока Кринки
Природоохоронні території:
 Садки — ландшафтний заказник в Івано-Франківській області.
 Садки — ботанічна пам'ятка природи в Івано-Франківській області.
 Садки — зоологічна пам'ятка природи в Полтавській області.
Села:
 Садки — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Садки — Донецька область, Тельманівський район
 Садки — Житомирська область, Бердичівський район
 Садки — Житомирська область, Звягельський район
 Садки — Житомирська область, Березівська сільська громада
 Садки — Житомирська область, Вишевицька сільська громада
 Садки — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Садки — Івано-Франківська область, Галицький район
 Садки — Кіровоградська область, Устинівський район
 Садки — Луганська область, Старобільський район
 Садки — Львівська область, Стрийський район
 Садки — Полтавська область, Кременчуцький район
 Садки — Рівненська область, Головинська сільська громада
 Садки — Рівненська область, Острозька міська громада
 Садки — Ростовська область, Красносулинський район
 Садки — Сумська область, Охтирський район
 Садки — Сумська область, Сумський район
 Садки — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Заліщицький район
 Садки — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район

 Садки — село Роздільнянського району Одеської області приєднано до села Вакулівка

Див. також 
 Садки-Строївка